Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Slovan Bratislava depuis sa première participation à la Coupe des clubs champions en 1956.

Le club réalise sa meilleure performance européenne sous la période tchécoslovaque lors de la saison 1968-1969 qui le voit remporter la Coupe des coupes, battant notamment pour ce faire le FC Barcelone lors de la finale sur le score de 3 buts à 2.

Par la suite, notamment après l'indépendance de la Slovaquie au début des années 1990 et malgré de nombreux titres au niveau national, le Slovan rencontre rarement le succès à l'échelle européenne, étant généralement éliminé lors des tours préliminaires. Le club atteint malgré tout la phase de groupes de la Ligue Europa par trois fois lors de la décennie 2010 en 2011, 2014 et 2019, mais sans jamais réussir à se qualifier pour la phase finale.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Slovan Bratislava en compétition européennes sur EU-Football.info.

ŠK Slovan Bratislava
Slovan Bratislava